Dehrmann ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Ehrenreich von Dehrmann (1728–1809), preußischer Generalmajor
 Mark-Georg Dehrmann (* 1975), deutscher Literaturwissenschaftler